Палата представителей Иллинойса () — нижняя палата Генеральной ассамблеи Иллинойса и законодательное собрание правительства штата. Образована первой конституцией Иллинойса, принятой в 1818 году.

В состав палаты входят 118 представителей, по два кандидата от каждого избирательного округа (по одному от 118-и районов). Заседания Палаты представителей проходят в капитолии штата в Спрингфилде. Первый официальный рабочий день приходится на вторую среду января нового года. Основными обязанностями палаты представителей является принятие законопроектов, утверждение бюджета штата, обработка федеральных конституционных поправок и предложения изменений конституции Иллинойса. Имеет право назначения импичмента исполнительной и судебной власти.

Нынешний спикер палаты Майкл Мэдиган из Чикаго и представляет 22-й район. В текущей сессии большинство представителей являются членами Демократической партии.

До внесения поправок в конституцию, в 1980 году от каждого избирательного округа выдвигались три кандидата, общее число членов палаты представителей составляло 177. Выборы проходили по особой системе: у каждого избирателя имелись три голоса, которые он мог отдать за трёх разных кандидатов или же все голоса за одного. Кроме того за избирателем была закреплено права не отдавать голос никому из кандидатов. Принятые поправки предполагали упразднение такой системы с целью экономии средств, и отчасти для устранения слишком необычных выборов, аналогов которым на то время не было ни в одном из штатов.

Состав палаты представителей

Примечания 

Генеральная ассамблея Иллинойса
И